

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Helj“ beginnt.

Helj 



Helja 
 Heljas, Lennart (1896–1972), finnischer Politiker und evangelisch-lutherischer Geistlicher, Mitglied des Reichstags, Bildungsminister
 Heljasz, Zygmunt (1908–1963), polnischer Kugelstoßer und Diskuswerfer